Clifford steht für:
 Clifford (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clifford (Film), Film von Paul Flaherty (1994)
 (4276) Clifford, Asteroid des Hauptgürtels
 Clifford-Algebra, mathematisches Konstrukt
 Clifford-Punkt, Punkt in der Geometrie

Clifford ist der Name folgender

Orte in Großbritannien:
 Clifford (Herefordshire)
 Clifford (West Yorkshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clifford (Colorado), im Lincoln County
 Clifford (Illinois), im Williamson County
 Clifford (Indiana), im Bartholomew County
 Clifford (Kentucky), im Lawrence County
 Clifford (Louisiana), im Webster Parish
 Clifford (Maryland), Vorort von Baltimore
 Clifford (Massachusetts), im Bristol County
 Clifford (Michigan), im Lapeer County
 Clifford (Mississippi), im Bolivar County
 Clifford (Missouri), im Polk County – nicht mehr existent
 Clifford (New York), im Oswego County
 Clifford (North Dakota), im Traill County
 Clifford (Ohio), im Scioto County
 Clifford (Pennsylvania), im Susquehanna County
 Clifford (Virginia), im Amherst County
 Clifford (Wisconsin), im Lincoln, Oneida und im Price County

Orte in Kanada:
 Clifford (Ontario)

geografischer Objekte:
 Clifford Branch, Fließgewässer im Wilson County, Tennessee
 Clifford Brook, Fließgewässer im Grafton County, New Hampshire
 Clifford Wash, Fließgewässer im Cochise County, Arizona
 Clifford Oil Field, Ölfeld im Adams County, Mississippi
 Clifford-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Clifford Peak, Berg auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Clifford Annex, in Grand Forks, North Dakota, ID-Nr. 82001319
 Clifford House, in Eustis, Florida, ID-Nr. 75000559
 Clifford-Warren House, in Plymouth, Massachusetts, ID-Nr. 80000666
 Clifford-Wyrick House, in Clarksville, Missouri, ID-Nr. 84002600